Choupette (appel), een Frans appelras
Choupette (kat), de kat van Karl Lagerfeld